Штра́убинг (, ) — город в Германии, город земельного подчинения, расположен в земле Бавария.

Подчинён административному округу Нижняя Бавария. Население составляет 44 493 человека (на 31 декабря 2009 года). Занимает площадь 67,58 км². Официальный код — 09 2 63 000.

История

Древнее время 
В районе современного города Штраубинг примерно 5600 лет назад (в неолите) возникли людские поселения (см. Штраубингская культура). Примерно в 500 г. до н. э. здесь стоял кельтский оппид. С того времени известно название этого места — Sorviodurum. Уже в нашу эру город был завоеван римлянами, сохранившими кельтский топоним.

Средние века 
Город основан в 1208 году Людовиком Баварским. При разделе Нижней Баварии в 1353 году Штраубинг достался сыновьям Людовика Баварского, Вильгельму и Альбрехту, родоначальникам Баварско-Штраубингской линии, угасшей в 1425 году. Спор за наследование Штраубинга был прекращен императором Сигизмундом Люксембургским, отдавшим город герцогу Баваро-Мюнхенскому.

Новое время

XX век

XXI век

Расположение 
Расположен на Дунае, в устье Гросе-Лабера.

Население

Экономика 
В 1951 в городе был основан завод компании Sennebogen

Достопримечательности 
 Городская башня Штраубинга

Фотографии

Города-побратимы 
  Вельс (), Австрия
  Роман-сюр-Изер, Франция, с 1970
  Туам (, ), Ирландия

Примечания

Литература

Ссылки 
 Официальная страница

Города Баварии
Бывшие столицы
Внерайонные города Германии
Внерайонные города Баварии